Världsmästerskapet i bandy för herrar 2001 var det 22:a världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Finland och Sverige 24 mars-1 april 2001. Ryssland vann turneringen före Sverige och Finland, och därmed befäste Ryssland sin ställning som ledande vid millenniunskiftet i slutet av 1990-talet och början av 2000-talets första decennium.

I grundserien spelade Sverige alla matcher utom den mot Finland på Gränsvallen i Haparanda och därmed blev detta första gången turneringen spelades i två länder. Det var dock inget så kallat samarrangemang i ordets rätta betydelse, vilket vid denna tid börjat bli alltmer vanligt, istället hade Finlands Bandyförbund 1998 beslutat att förlägga matcher som skulle egentligen spelats i Torneå, en ort som saknade konstfrusen bandybana, till Sverige. Det var en del av samarbetet Eurocity. Ursprungligen var turneringen planerad till perioden 2-11 mars 2001 .

Vitryssland gjorde debut i dessa sammanhang, och blev turneringens "strykgäng". Deras stora förluster var en stor förklaring till det höga målskyttet i turneringens grundserie.

Resultat

Grundserien

Slutspel

Slutspelsträd

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Övrigt

Läggmatch?
I sista grundserieomgången förlorade Finland mot Kazakstan med 7-12, och vissa beskyllde Finland för att göra det avsiktligt, och därmed slippa spela mot Ryssland i semifinalen .

Källor

Externa länkar
Bandysidan - Världsmästerskapet 2001

2001 i Finland
Sport i Sverige 2001
Bandysäsongen 2000/2001
Internationella bandytävlingar i Finland
Internationella bandytävlingar i Sverige
2001
Sport i Haparanda
Sport i Uleåborg
Relationer mellan Finland och Sverige